Вышиба́ла — разговорное наименование охранника ресторана, бара, ночного клуба, публичного дома, ответственного за пропускной режим, а также удаление пьяных и скандалящих посетителей.

В переносном смысле слово используется для обозначения лица мужского пола «большого объёма»: высокого роста и полного, физически крепкого («юные вышибалы» вместо «студенты-физкультурники»).

Профессия является специфически мужской, хотя изредка встречаются и женщины-вышибалы. 
Обычно специальная лицензия и подготовка не требуются, хотя в Кристиансанне в Норвегии в конце XX века была сделана попытка ввести полицейские курсы для вышибал. Курсы и лицензии требуются также некоторыми муниципалитетами и штатами англоязычных стран.

См. также 
 Фейс-контроль

Литература 
 Stuart Lister, Philip Hadfield, Dick Hobbs, Simon Winlow. Accounting for Bouncers:: Occupational Licensing as a Mechanism for Regulation. // Criminology and Criminal Justice November 2001 1: 363—384, 
 Dick Hobbs, Philip Hadfield, Stuart Lister and Simon Winlow. Bouncers: Violence and Governance in the Night-Time Economy. Clarendon Studies in Criminology, Oxford: Oxford University Press, 2003. 323 с.
 Roberts, James C. Bouncers and barroom aggression: A review of the research. // Aggression and Violent Behavior 14.1 (2009): 59-68.

Ссылки 
 Михаил Соболев. Печально знаменитая. // Русский базар, № 42 (548).

Примечания 

Сфера сервиса
Профессии